Десять центов (10 центов):

 Десять центов (Австралия) — монета, которая была выпущена в связи с переходом на десятичную валюту с 14 февраля 1966 года.
 Десять центов (Гонконг) — разменная единица гонконгского доллара, равная десятой части.
 Десять центов (Канада) — монета номиналом десять центов. Самая маленькая (по размеру) монета Канады.
 Десять центов (США) — монета, равная одной десятой доллара США.